Il doppio  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Marcel Granollers e Marc López erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Jamie Murray e John Peers hanno sconfitto Pablo Andújar e Guillermo García López per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Filip Polášek (primo turno)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (quarti di finale)

  Jamie Murray /  John Peers (campioni)
  Dustin Brown /  Paul Hanley (quarti di finale)

Wildcard

  Alexander Ritschard /  Alexander Sadecky (primo turno)

  Marco Chiudinelli /  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013
ATP World Tour 2013